Fundacja Drosos – organizacja charytatywna założona w 2003 roku w Zurychu. Fundacja działa na rzecz oświaty, odżywiania oraz opieki zdrowia w rejonach biednych świata. Dalej Fundacja zaangażowana jest w celach ochrony klimatu i środowiska. Założenie Fundacji Drosos zostało umożliwione dzięki inicjatywie prywatnej.

Główne decyzje strategiczne w kierownictwie Fundacji Drosos podejmuje rada fundacyjna w skład której wchodzą dr Stefan Kraft, Markus E. Knonauer, dr Franz von Däniken, Edith Kreis-Kolb, oraz dr Frank Schnewlin. Organem wykonawczym Fundacji jest zarząd, w skład którego wchodzą dr Franz von Däniken (delegowany Fundacji), Patrik Suter (sprawy finansowe i usługi), Angelika Lüthi (kierownik projektów), Severina Eggenspiller (pełnomocnik do spraw programów) oraz Tobias Lengsfeld (kierownik biura Fundacji w Kairze).

Nazwa 
Od gr. δρόσος - 'rosa'.

Informacje 
 rok założenia: 2003
 siedziba: Zurych (Szwajcaria)
 strona internetowa: www.drosos.org

Instytucje charytatywne
Instytucje ochrony środowiska
Fundacje